Dnjepr (rivier), een rivier in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne
Dnipro (stad), in het Russisch Dnjepr (Днепр), een stad in Oekraïne aan deze rivier
Dnjepr (Antwerpen), een tankgracht in Antwerpen, gegraven in 1943-1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog
Dnjepr (raket), een Russisch-Kazachs-Oekraïense draagraket die van 1999 tot 2015 in gebruik was